Aardrijkskunde
 Pier (Inden), voormalige plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Pier (Langerwehe), plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Bouwwerk
 Pier (luchthaven), uitgestrekt deel van de terminal op een luchthaven
 Pier (waterbouwkunde), een vaste dam of een houten palenconstructie die vanaf het strand een eind in zee loopt
 Pier 39, winkelgebied en toeristische attractie gebouwd op een pier in de Amerikaanse stad San Francisco
 Pier van Blankenberge, bouwwerk bij het strand van de Belgische stad Blankenberge
 Brighton Pier, bouwwerk bij het strand van de Britse stad Brighton
 Santa Monica Pier, bouwwerk bij het strand van de Amerikaanse stad Santa Monica
 Scheveningse pier, bouwwerk bij het strand van de Nederlandse plaats Scheveningen
 Havenhoofd (pier), een in zee uitlopende pier van een haven of het uiteinde van een havendam

Dieren
 Regenwormen
 Zeepier of wadpier, een worm

Literatuur
 Pier en oceaan, roman van de Nederlandse schrijver Oek de Jong

Persoon
 Pier Gerlofs Donia of Grote Pier, een Friese vrijheidsstrijder

Voornaam
 Pier (voornaam), jongensnaam